Naguib ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Naguib (1935–2022), ägyptischer Theologe, Patriarch von Alexandria und Kardinal
 Fadi Wassef Naguib (* 1981), ägyptischer Trancemusiker und Labelbetreiber, siehe Aly & Fila
 Syed Mohd Agil Syed Naguib (* 1994), malaysischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Nagib